Rio Guaporé kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Rio Guaporé (vattendrag i Bolivia),

Brasilien 

 Rio Guaporé (vattendrag i Brasilien), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar